EV1 puede hacer referencia a:
EV1, primer automóvil eléctrico de un fabricante a gran escala; 
EV1, ruta de la costa atlántica del carril bici de Europa.